Скво-Веллі (англ. Squaw Valley) — неінкорпорована територія в штаті Каліфорнія, США, лижний курорт, на якому відбулися зимові Олімпійські ігри 1960 року.
 Скво-Веллі (округ Фресно, Каліфорнія), Скво-Веллі (англ. Squaw Valley) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Фресно штату Каліфорнія.